Allium carneum  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Allium carneum descrita por O.Targ.Tozz. es el Allium roseum subsp. roseum 
Allium carneum descrita por Schult. & Schult.f. es el  Allium schoenoprasum de L.
Allium carneum descrita por Ten. es el Allium roseum subsp. roseum 
Allium carneum descrita por Willd. es el  Allium ascalonicum de L.

Referencias